Muziek
 A letter (The Cats) (1972), een lied van The Cats, geschreven door Piet Veerman
 A letter home (2014), een studioalbum van Neil Young
Film
 A Letter to Three Wives (1949), een Amerikaanse film van regisseur Joseph L. Mankiewicz
 A Letter for Evie'' (2010), een Amerikaanse film van regisseur Martin Scorsese